Хас-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Хас-Кюель — озеро, между р.Линде и р.Иччилях-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 65°48’с. ш. 121°06’в. д..
 Хас-Кюель — озеро, восточнее оз.Бросовское, Республика Саха (Якутия), координаты 71°04’с. ш. 148°25’в. д..
 Хас-Кюель — озеро, на р.Учюгей-Юрях, Республика Саха (Якутия), координаты 61°01’с. ш. 118°23’в. д..

Примечания

См. также 
Хаса-Кюель